Гордер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гордер, Юн Атле (1934—2020) — дипломат, бывший посол Норвегии в Саудовской Аравии, Индии, Югославии, Литве.
 Гордер, Юстейн (род. 1952) — известный норвежский писатель и публицист, популяризатор философии, автор романов, рассказов и книг.